Сталинградский округ — административно-территориальная единица Нижне-Волжского края, существовавшая в 1928—1930 годах.

Сталинградский округ был образован в 1928 году. Центром округа был назначен город Сталинград.

По данным на 1929 год округ делился на 11 районов:
 Дубовский район (центр — город Дубовка)
 Иловлинский район (центр — станица Иловлинская)
 Калачевский район (центр — хутор Калач)
 Клетский  район(центр — станица Клетская)
 Котельниковский район (центр — станица  Котельниковская)
 Красноармейский район (центр — посёлок  Красноармейск)
 Ленинский район (центр — село Ленинское)
 Нижне-Чирский район (центр — станица Нижне-Чирская)
 Среднеахтубинский район (центр — село Средняя Ахтуба)
 Сталинградский район (центр — город Сталинград)
 Фроловский район (центр — хутор Фролов)

30 июля 1930 Сталинградский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Нижне-Волжского края.

Источники